

События 
 На престол Швеции приглашён герцог Альбрехт Мекленбургский, которого норвежцы не признали.
 1363—1389 — Король Швеции Альбрехт Мекленбургский.
 Брак Хакона VI Норвежского с Маргаритой, дочерью Вальдемара Аттердага.
 1363—1404 — Герцог Бургундии Филипп II Смелый.
 Присоединение графства Тироль к Австрии.
*
 Поход великого князя литовского Ольгерда в Крым. Близ устьев Днепра он разбил войска крымцев, вторгся в Крым и опустошил Херсонес Таврический.
 Эпидемия моровой язвы в городе Коломна, предположительно завезённая новгородскими купцами.
 Около 1363 — Выделение Видинской области Ивану Страцимиру, сыну царя Ивана Александра.
 Захват турками долины реки Марицы.
 Тимур во время одного из набегов в Систане ранен в правую ногу, после чего остался хромым.
 Дмитрий Иванович Донской посажен на Великое княжение, начало поглощения Великого княжества Владимирского княжеством Московским.
 Московский князь Дмитрий Донской захватил Вологду, вынудив Новгород согласиться на совместное владение.
 Стародубское княжество было захвачено московскими войсками и лишилось независимости.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1363 году
 Дионисий Глушицкий, святой Русской церкви, почитается в лике преподобных. Основатель и игумен нескольких монастырей на реке Глушице в Вологодской области, иконописец.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1363 году

См. также